O Campeonato Catarinense de Futebol de 1974 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Figueirense Futebol Clube

Campeonato Catarinense de Futebol
1974 em Santa Catarina